W Łodzi corocznie odbywa się kilkadziesiąt festiwali i przeglądów, które przyciągają turystów oraz miłośników teatru, filmu, fotografii, mody, muzyki, tańca, techniki czy innych dziedzin kultury i nauki.

W styczniu 2007 roku z inicjatywy organizatorów wydarzeń kulturalnych w Łodzi powstał pomysł stworzenia programu „Łódź Festiwalowa”. Przy wsparciu Urzędu Miasta Łodzi planowano wydać publikację oraz uruchomić witrynę internetową, na której łódzkie festiwale mogłyby wspólnie promować się. Publikacje planowano wydać w pięciu językach; polskim, angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim.

Wybrane festiwale i przeglądy

Imprezy cykliczne organizowane w Łodzi

Dawne imprezy cykliczne organizowane w Łodzi

Przypisy 

 
Łódź